Ботта () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ботта д’Адорно, Антонио Отто (1688—1774) — маркиз, австрийский дипломат.
 Ботта, Карло (1766—1837) — итальянский историк и политический деятель.
 Ботта, Марио (род. 1943) — швейцарский архитектор.
 Ботта, Поль-Эмиль (1802—1870) — французский дипломат и археолог.
 Ботта, Рубен (род. 1990) — аргентинский футболист, вингер мексиканского клуба «Пачука».

См. также 
 Бота